Greenbaum steht für

 Greenbaum-Film, um 1915 als GmbH gegründete Filmgesellschaft

Greenbaum ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Green (1946–2020), als Peter Allen Greenbaum geborener britischer Gitarrist und Sänger
 Eli Greenbaum (* 1974), US-amerikanischer Biologe
 George Greenbaum (1889–1932), deutsch-amerikanischer Stummfilmkameramann und Regisseur
 Gus Greenbaum (1894–1958), US-amerikanischer Mobster
 Jules Greenbaum (1867–1924), deutscher Filmproduzent
 Marty Greenbaum (1934–2020), amerikanischer Maler und Bildhauer
 Mutz Greenbaum (1896–1968), deutscher Kameramann
 Norman Greenbaum (* 1942), US-amerikanischer Sänger und Songschreiber

Siehe auch:
 Grünbaum